Николай Михайлович Бурлаков (30.12.1906-25.12.1973) — советский учёный в области мясного и молочного скотоводства, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Родился в с. Доброе (ныне Букский район Киевской области). Окончил Ленинградский СХИ (1927) и Алма-Атинский СХИ (1941).
 1927—1936 зоотехник, старший зоотехник в совхозах Московской, Ленинградской, Киевской, Винницкой областях.
 1936—1938 старший зоотехник, директор племсовхоза им. В. И. Ленина Казахской ССР.
 1938—1940 начальник кормового отдела Наркомзема Казахской ССР.
 1940—1941 директор конного завода № 49, г. Джамбул.
 1941—1945 директор Алма-Атинского треста конных заводов НКЗ СССР,
 1945—1951 директор Украинского треста конных заводов НКЗ СССР.
 1951—1953 начальник Харьковского областного управления сельского хозяйства,
 1953—1954 зам. директора по науке Украинского НИИ животноводства,
 1954—1956 зам. начальника и начальник Главного управления с.-х. пропаганды и науки МСХ СССР,
 1955—1956 зам. министра совхозов СССР.
 1956—1961 директор ВНИИ животноводства.
 с 1961 старший научный сотрудник, с 1967 руководитель отдела экономических проблем животноводства ВНИИ экономики сельского хозяйства.

Кандидат сельскохозяйственных наук (1951), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).

Награжден 3 орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 4 медалями СССР, 3 медалями ВСХВ и ВДНХ.

Публикации:
 Насущная задача животноводства: Источники увеличения пр-ва говядины. — М.: Сов. Россия, 1960. — 88 с.
 Интенсификация скотоводства. — М.: Знание, 1966. — 32 с.
 Проблемы молочного скотоводства. — М.: Знание, 1968. — 30 с.
 Экономика и организация скотоводства. — М.: Колос, 1970. — 352 с.
 Производство говядины. — М.: Моск. рабочий, 1971. — 68 с.

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000329.shtm

Родившиеся в Киевской области
Зоотехники
Кандидаты сельскохозяйственных наук
Заместители министров СССР